Ikon, kis kép a számítástechnikában
Ikon, fára festett kép a festészetben
Ikon, szemiotikai (jeltudományi) fogalom
ikOn, a képzőművészeti élet eseményei adatbázis
 iKon, dél-koreai együttes
Ikon (1998), Ákos albuma
Ikon (2005), Charles Martin Smith filmje
Iconium, Konya török város neve latinul
Ikonosztáz, a templomszentélyt a templomhajótól elválasztó, képekkel ellátott fal